Kiili se poate referi la:

Diviziuini administrative
 Kiili, comună (vald) în Regiunea Harju, Estonia

Localități
 Kiili, târgușor (alevik) în comuna Kiili, reședința comunei